Spomen-ploča ili plaketa je četvorougaona ravna pločica od metala, legure (bakar, bronza, zlato, srebro i sl), drveta ili od mermera s reljefnim prikazom (npr. portret, slika, tekst). Obično je pričvršćena za zid. Razvila se paralelno s medaljom, koja je okrugla. Danas najviše služi kao spomen na neke poslove, jubileje i drugo ili se dodjeljuje kao priznanje ili znak zahvalnosti, odaje počast preminuloj osobi ili ukazuje na prethodnu funkciju zgrade.

Plaketa je obrađena samo sa jedne strane i može biti sastavni deo nekog drugog predmeta. Za razliku od medalje nije okrugla i ne sadrži natpise.

Reference

Literatura